La Serie B 1939-1940 è stata l'11ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 17 settembre 1939 e il 16 giugno 1940 e conclusa con la vittoria dell', al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Vinicio Viani () con 35 reti.

Stagione

Avvenimenti 
In un campionato incerto, che fino a una decina di giornate dalla fine non aveva ancora trovato una prima classificata in grado di mantenere la vetta con costanza, emerse nel finale l', mentre a tenere testa fu il ritrovato duello toscano tra  e , che si chiuse questa volta a favore degli amaranto. I rossoneri pagarono una serie di sconfitte sul finale, in contemporanea con il ritorno dei labronici, allenati nelle ultime giornate da József Viola.

Meno incerta la lotta per non retrocedere, anche per le crisi societarie che colpirono in vari periodi alcune squadre: il debuttante  riuscì ad iscriversi solo a pochi giorni dall'inizio del torneo e, alla fine, retrocesse malgrado un tentativo di rimonta; la , pur evitando il ritiro a campionato in corso, cadde con largo anticipo assieme a  e . 

A campionato chiuso, nell'estate a venire, venne escluso dalla stagione successiva di Serie B per inadempienze finanziarie il , che aveva ottenuto la salvezza sul campo con il quint'ultimo posto, ovvero l'ultimo piazzamento utile per la permanenza tra i cadetti: in luogo dei siciliani fu ammesso lo , che solo per il quoziente reti non era arrivato nei primi due posti del proprio girone finale delle finali, della Serie C 1939-1940, per la promozione in cadetteria.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie A 1940-1941.
      Retrocesse in Serie C 1940-1941.

Regolamento:
 Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Livorno (21)
 Minor numero di sconfitte: Atalanta (6)
 Miglior attacco: Livorno (84 reti fatte)
 Miglior difesa: Atalanta (31 reti subite)
 Miglior differenza reti: Livorno (+49)
 Maggior numero di pareggi: Catania (13)
 Minor numero di vittorie: Catania (3)
 Maggior numero di sconfitte: Vigevano (20)
 Peggiore attacco: Catania (24 reti fatte)
 Peggior difesa: Vigevano (70 reti subite)
 Peggior differenza reti: Catania (-45)
 Partita con più reti: Udinese-Verona 6-3 (6ª giornata), Udinese-Pro Vercelli 8-1 (14ª giornata) e Fanfulla-Sanremese 7-2 (25ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 932 gol, per una media di 3,04 gol a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Littoriale, annate 1939 e 1940.
 La Stampa, annate 1939 e 1940.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
1939